Abel Schrøder har flere betydninger:

 Abel Schrøder den Ældre
 Abel Schrøder den Yngre